Вертлюг — деталь, що з'єднує дві частини механізму і дає можливість одній з них обертатися навколо своєї осі.
 Вертлюг — у гірництві — важливий елемент бурової установки, що забезпечує вільне обертання бурильної колони з одночасним підведенням промивної рідини в неї.
 Вертлюг гіка — деталь, що з'єднує гік зі щоглою.
 Вертлюг — один з двох горбів у верхній частині стегнової кістки.
 Вертлюг () — другий від основи членик ноги комах (перший — тазик, третій — стегно, четвертий — голінка, п'ятий — лапка).

Див. також 
 Вертлюжна западина (кульшова западина) — суглобна ямка тазостегнового (кульшового) суглоба.
 Вертлюжна гармата — малокаліберна корабельна гармата, яка встановлювалася на вертлюзі.
 Верклюг — дерев'яна планка, на якій кріпиться кужба (регульований гак для казана)

Джерело